Le réseau de bus de Hérault Méditerranée couvre les 20 communes de la communauté d’agglomération. Il est composé de 5 lignes de bus régulières, de 5 lignes en transport à la demande et de 3 navettes vers les plages en été.

Le réseau de lignes régulières s’articule en étoile autour de la gare d’Agde.

Évolution du réseau depuis sa création

De la création au changement de délégataire de 2010 

Le réseau est officiellement créé en 2003, quelques mois après la création de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, l’autorité organisatrice des transports sur son territoire et par conséquent propriétaire du réseau. Délégué au groupe Keolis , il se compose alors de quatre lignes, dont trois ralliant la gare d’Agde.
 la ligne 272 circule entre la gare d’Agde et le quartier du Grau d’Agde, dans lequel elle fait une boucle, desservant d’abord le cœur du quartier (écoles, mairie et église) puis la plage avant de revenir vers le centre-ville d’Agde en reprenant l’itinéraire suivi à l’aller ;
 la ligne 273/275 circule entre la gare d’Agde et le quartier du Cap d’Agde, qu’elle relie en desservant le quartier de Rochelongue puis le centre du quartier (mairie, office de tourisme et musée). Elle dessert ensuite l’avant-port puis remonte vers le village naturiste, où elle se retourne et redescend vers le musée d’où elle reprend son itinéraire vers Agde ;
 la ligne 276 relie la gare d’Agde à la gare routière de Pézenas en desservant successivement les centre-villes de Bessan, Saint-Thibéry et Nézignan l’Évêque ;
 la ligne 313, qui est l’unique ligne à ne pas desservir Agde, relie Pézenas à Saint-Pons-de-Mauchiens via Aumes et Montagnac.

CarPostal Agde et le nouveau réseau 
À partir du , l’exploitation est confiée à la société CarPostal Agde, filiale du groupe CarPostal France, et le réseau est entièrement revu. Il se compose dès lors de cinq pôles d’échanges (Gare SNCF, Cave Coopérative, Les Cayrets, Musée Centre Cap et Château d’Eau) et de 
 6 lignes régulières :
 la ligne 1 est une navette interne au centre-ville d’Agde, circulant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre au départ de la gare d’Agde ;
 la ligne 2 circule entre la gare d’Agde et le quartier du Grau d’Agde, dans lequel elle fait une boucle, desservant d’abord le cœur du quartier (écoles, mairie et église) puis la plage. Son terminus, nommé Camping Les Pins, se situe à la limite entre le Grau d’Agde et le quartier voisin du Cap d’Agde ;
 la ligne 3 circule entre la gare d’Agde et le quartier du Cap d’Agde. Après avoir longé la rive droite de l’Hérault entre la gare d’Agde et le pont de la RD612 qui enjambe l’Hérault, la ligne rejoint le pôle d’échange Les Cayrets puis l’hôpital avant de revenir sur ses pas et de rejoindre le quartier du Cap d’Agde, où elle dessert successivement le quartier de Rochelongue, le centre du quartier (mairie, office de tourisme et musée) et enfin l’avant-port, où se situe son terminus ;
 la ligne 4 circule entre la gare d’Agde et le quartier du Cap d’Agde. Après avoir traversé le centre-ville d’Agde, la ligne rejoint la RD612 avec laquelle elle se dirige jusqu’au centre du quartier du Cap d’Agde, d’où elle remonte vers le Village Naturiste, son terminus. Au retour, elle fait un détour par le centre de tennis avant de revenir vers le musée du Cap d’Agde puis de remonter vers la gare d’Agde en reprenant l’itinéraire suivi à l’aller ;
 la ligne 5 relie la gare d’Agde à la gare routière de Pézenas en desservant successivement les centre-villes de Vias, Bessan, Saint-Thibéry et Nézignan l’Évêque ;
 la ligne 6 est une navette interne au centre-ville de Pézenas, circulant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre au départ de la gare routière de Pézenas ;
 4 lignes en transport à la demande :
 la ligne 7 relie la gare d’Agde aux villes de Florensac, Pomérols et Pinet ;
 la ligne 8 relie la gare routière de Pézenas aux villes de Castelnau-de-Guers, Aumes, Montagnac et Saint-Pons-de-Mauchiens ;
 la ligne 9 relie la gare routière de Pézenas aux villes de Lézignan-la-Cèbe, Cazouls d’Hérault, Adissan, Nizas et Caux ;
 la ligne 10 relie Portiragnes au quartier de La Tamarissière via Vias et la gare d’Agde ;
 3 navettes vers les plages assurées uniquement en période estivale. Non numérotées, elles sont limitées aux limites communales de Portiragnes, Vias et au quartier du Cap d’Agde.

La restructuration de 2013 
À l’été 2013, des modifications sont apportées à quelques lignes, dont :
 la ligne 1, qui dessert désormais le pôle d’échanges Cave Coopérative à deux reprises ;
 la ligne 2, dont l’ancien terminus est supprimé, circule désormais en boucle autour de la gare d’Agde en suivant un itinéraire différent à l’aller et au retour à partir du pôle d’échanges Les Cayrets. À l’aller, elle descend la route de Guiraudette après avoir desservi l’arrêt Espace Grand Cap, puis s’engage en direction de la Chapelle Notre-Dame de l’Agenouillade avant de rejoindre le cœur du quartier (écoles, mairie et église) puis la plage. Elle se dirige ensuite vers son ancien terminus, mais s’engage sur la D32E11 d’où elle retrouve le pôle d’échanges Les Cayrets avant de reprendre son itinéraire normal vers la gare d’Agde.
 la ligne 3, qui suit désormais le parcours de la ligne 2 à travers le centre-ville d’Agde. Les deux lignes se séparent au bout de la route de Guiraudette, la ligne 3 s’engageant en direction du quartier du Cap d’Agde. Le reste de son itinéraire reste inchangé ;
 la ligne 4 ne connait pas de changements majeurs, excepté le fait qu’un détour lui permette désormais de desservir l’arrêt Office de Tourisme ;
 la ligne 5 qui, après avoir desservi le centre-ville de Vias, revient sur ses pas pour reprendre la RD612 à la place de la D137 ;
 la ligne 6, dont l’itinéraire est revu et dessine désormais un 8 dans le centre-ville de Pézenas ;
 la navette vers les plages du Cap d’Agde est prolongé jusqu’au Village Naturiste.
Les autres lignes ne connaissent pas de changements majeurs.

La restructuration de 2015 
À l’été 2015, des améliorations sont apportées sur le réseau. Le pôle d’échanges Les Cayrets est remplacé par Espace Grand Cap et quelques lignes voient leurs itinéraires modifiés, dont :
 la ligne 3, qui se voit doté d’une deuxième branche qui lui permet désormais de desservir à la place de la ligne en transport à la demande 10. Le reste de son itinéraire reste inchangé ;
 la ligne 6, dont l’itinéraire est revu afin de desservir l’arrêt Pompiers sans effectuer de détour ;
 la ligne 7, qui se voit doté d’une deuxième branche la reliant au centre aquatique d’Agde et qui est prolongé jusqu’au Cap d’Agde en été ;
 la ligne 10, dont l’itinéraire est modifiée du côté de La Tamarissière. La ligne est déviée vers le centre aquatique d’Agde, qui devient son nouveau terminus ;
 la navette vers les plages du Cap d’Agde est prolongé jusqu’au Camping Les Mimosas.
 la navette vers les plages de Vias, qui dessert deux nouveaux arrêts.
Les autres lignes ne connaissent pas de changements majeurs.

La restructuration de 2018 
Lors du renouvellement du contrat de délégation de service public entre CarPostal Agde et la communauté d'agglomération, le réseau subit des modifications majeures. Les lignes sont désormais cadencées sur les TER et TGV en provenance de Montpellier, des amplitudes horaires plus importantes lors de la saison estivale pour subvenir aux besoins des touristes et une cadence régulière pour plusieurs lignes notamment. Certaines lignes et itinéraires sont modifiées :

 La ligne 1 n'est plus circulaire, et son itinéraire est raccourci de moitié avec son nouveau terminus à l'arrêt Centre hospitalier (ou Puits de So sur demande au chauffeur, mais ce n'est plus possible depuis 2019) ;
 La ligne 2 est prolongée pour desservir Vias sur 3 arrêts, aux côtés de la ligne 5. Elle ne dessert plus La Tamarissière (arrêts Camping et Raffanel) ;
 Les lignes 3 et 4 ne voient aucun changement d'itinéraire majeur, mais sont désormais cadencées au rythme d'un bus par heure ;
 La ligne 5 ne voit aucun changement dans son itinéraire, mais son amplitude horaire augmente jusqu'à 00h00 en été tout comme la ligne 3. Elle est désormais une ligne régulière le samedi, et l'offre entre Agde et Pézenas est complétée le week-end par la ligne de transport à la demande TAD B ;
 Le réseau de transports à la demande (TAD) connaît des modifications importantes : leur dénomination est désormais distincte par des lettres :
 La TAD A, équivalente à l'ancienne ligne 6, reste inchangée ;
 La TAD B est une fusion de l'ancienne ligne 7 et de la partie de la ligne 8 entre Pinet et Pézenas ;
 Les TAD C, D et E ne subissent aucun changement ;
 Une nouvelle navette relie La Tamarissière à la Gare d'Agde en période estivale seulement : la navette estivale 13.

La restructuration de l'été 2021 
La communauté d'agglomération ayant annoncé une restructuration du réseau pour l'année 2021, a mis en place conjointement avec l'exploitant Keolis Agde (à la suite du rachat de CarPostal France par le groupe Keolis) de profondes modifications mises en place le 7 juillet 2021.

Pour les lignes existantes :

 La ligne 1 ne circule plus.
 La ligne 2 prend le code couleur de la ligne 1, ne dessert plus Vias et suit l'itinéraire habituel de la ligne 4 (passant par l'arrêt Les Garrigues) avant de remonter au travers de la zone commerciale des Portes du Littoral vers l'arrêt Collège et Lycée pour continuer sa route aux côtés de la ligne 3 jusqu'à l'arrêt Camping Les Mimosas puis vers son terminus traditionnel au Grau d'Agde. Elle se voit dotée d'une cadence d'1 heure, toute la journée
 La ligne 4 partage dorénavant un tracé commun avec la ligne 3 entre la gare SNCF et l'arrêt Oliveraie avant de desservir la zone commerciale des Portes du Littoral, le quartier du Capiscol plus finement grâce à un nouvel arrêt supplémentaire puis reprend son tracé habituel jusqu'à son terminus Village Naturiste
 La ligne 5 ne dessert plus la ville de Vias, et deux nouveaux arrêts sont desservis : Héliopôle à Bessan et Rotondes à Pézenas.
 La ligne TAD A reprend les anciens arrêts de la ligne 1 : il faut dorénavant réserver un départ ou une arrivée aux arrêts Maison des Savoirs, Rumeau et Victor Pouget. Avec la suppression de la navette estivale 13, la desserte de La Tamarissière est aussi reprise par la TAD A.

La création de plusieurs lignes a été ordonnée :

 La ligne 6 relie la gare d'Agde jusqu'à l'arrêt Farinette de Vias-Plage : elle est en réalité une combinaison de la desserte de Vias effectuée auparavant par la ligne 2 et de la navette estivale 12, qui partait du centre-ville de Vias jusqu'à Vias-Plage. Elle a une fréquence d'un passage par heure, toute la journée.
 La ligne 7 relie la gare d'Agde à la gare routière de Pézenas, mais en suivant l'itinéraire de la ligne TAD B : cette dernière devient donc une ligne régulière, avec un passage toutes les 2 heures, toute la journée.
 La ligne Express permet de rejoindre la gare d'Agde à l'arrêt Musée Centre Cap plus rapidement que les lignes 3 et 4. Cette nouvelle ligne, avec un passage par heure, partage son tracé avec la ligne 3 (et 4) entre la gare SNCF et l'arrêt Oliveraie avant de desservir le quartier du Puits de Sô (ce dernier n'étant plus desservi depuis 2019 par la ligne 1.

Le réseau

Lignes régulières 

{{Ligne de transport en commun
 | ligne_nom         = 2
 | ligne_nom_complet = 
 | ligne_coul_fond   = EA5297
 | ligne_coul_texte  = white 
 | accessible        = oui
 | terminus1         = Agde — Gare SNCF | terminus2         = Le Grau d'Agde — Mairie du Grau
 | date_ouverture    = 
 | date_fermeture    = 
 | longueur          = 9.4
 | duree             = 35
 | nb_arrets         = 20
 | materiel_roulant  = Mercedes-Benz Citaro K C2 Mercedez-Benz Citaro C1 Facelift
 | passage_semaine   = 
 | passage_journee   = oui
 | passage_soiree    = non
 | passage_nuit      = non
 | passage_fetes     = oui
 | depot_titre       = Exploitant
 | depot_nom         = Keolis Agde
 | desserte          = 
 Villes et lieux desservis : Agde (Gare SNCF, Promenade, Commissariat, C.Cial Portes du Littoral, Collège Paul-Émile Victor, Lycée Auguste Loubatières, Centre hospitalier et Espace Grand Cap) et Le Grau d’Agde (École et Mairie)
 Pôles et gares desservies : Gare SNCF, Cave Coopérative et Espace Grand Cap.
 | autre             = 

 Arrêts non accessibles aux UFR : Château Laurens, Père Cros, René Cassin, Les Cayrets,  Camping Les Mimosas, Les Montilles, Notre-Dame, Le Sucre.
 Amplitudes horaires : La ligne fonctionne du lundi au dimanche de  à .
 Date de dernière mise à jour : .}}

 Transport à la demande 

 Lignes occasionnelles 

 Anciennes lignes 

 Notes relatives aux données communiquées 

 Provenance des données 
Les dates d'ouverture des lignes, le matériel roulant et l'accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, comme le site officiel de Cap’Bus. La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Cap’Bus, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

 Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires'' sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Réseau de bus Cap'bus
 CarPostal Agde

Liens externes 
 

Agde
Transport à Agde
CarPostal
Transport en commun en région Occitanie